There's Always Tomorrow est un film de Edward Sloman (1934)
 There's Always Tomorrow (Demain est un autre jour) est un film de Douglas Sirk (1956).